3 miejscowości w Polsce:
 Rzyszczewko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów
 Rzyszczewko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno
 Rzyszczewko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór